Изабе́лла Фло́ренс Хэпгуд (21 ноября, 1851 – 26 июня 1928) — американский экуменист, писатель и переводчик; в частности — русских и французских текстов.

Юность 
Хэпгуд родилась в Бостоне, в семье Аса Хэпгуда и Лидии Анны Бронсон Кроссли, с её братом-близнецом Аса. У их родителей позже был ещё один сын, Уильям Фрэнк Хэпгуд, который стал патентным поверенным. Аса Хэпгуд был изобретателем, и его семья английского и шотландского происхождения жила недалеко от Вустера, штат Массачусетс, начиная с 17 века. Отец её матери эмигрировал из Англии и владел фермой в Мейсон Каунти, штат Кентукки.  Изабель училась в Вустеровском Энциклопедическиом Институте между 1863 и 1865, а затем перешла в школу Мисс Портер в Фармингтоне, штат Коннектикут. Завершила занятия в 1868 году, когда умер её отец. Хэпгуд показала значительные языковые способности, овладев многими Романскими и германскими, а также славянскими языками, включая русский, польский и церковно-славянский.

Карьера 
Хэпгуд стала основным переводчиком французской и русской литературы, а также одной из ключевых фигур в диалоге между западным христианством и Православием. Она помогла Гарвардскому профессору Франсису Джеймсу Чайлду с его книгой Баллады Чайлда, которая начала издаваться в 1882 году. В 1885 году Хэпгуд опубликовала свои собственные эпические песни России. В следующем году Хэпгуд опубликовала переводы Л. Н. Толстого Детство, Отрочество, Юность и Николая Гоголя: Тарас Бульба и Мёртвые души. В 1887 году её переводы главных произведений Виктора Гюго начал издаваться, представляя крупного французского автора американской аудитории.

Хэпгуд мечтала путешествовать по России, и поэтому наняла русскую даму, чтобы помочь ей достичь беглости в разговорном языке. Между 1887 и 1889 годами она и её овдовевшая мать путешествовали по России. Также, Хэпгуд встречались с несколькими значительными русскими литературными и церковными деятелями. После этой поездки, Хэпгуд начала ежегодно путешествовать по России. Во время её первой поездки, Хэпгуд провела несколько недель с писателем Львом Толстым в его усадьбе, и продолжила публиковать переводы его произведений. В 1891 году, журнал The Atlantic опубликовал пространную статью Хэпгуд, детализируя её наблюдения Толстого, как человека, пытающегося прожить свою идеальную жизнь.

В течение 22 лет, Хэпгуд писалf для Нью-Йорк ивнинг пост и The Nation, как журналист, иностранный корреспондент и автор редакционных статей. В 1893 году Хэпгуд написала обзор книги Кэт Марсден, которая обрисовала своё путешествие по России, чтобы найти лекарство от проказы.

Многие писатели в переводе Хэпгуд были люди сильных религиозных убеждений. 

Особое впечатление на русскую Православную литургию и хоровое пение, Хэпгуд хотела перевести их для американской аудитории. Тихон, тогда архиепископ Аляски и Алеутских островов, поддерживал её усилия, и стал её другом. Хэпгуд помогла организовать хор для освящения Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке в 1903 году. Преемник Тихона после его возвращения в Россию, архиепископ Николай, содействовал Хэпгуд и дал полный комплект церковнославянских текстов. Первое издание её перевода появилось в 1906 году. В 1916-1917 Хэпгуд была в гостях у Тихона, который стал Патриархом Московским; она занималась редактированием второго издания работы во время её поездки в Москву, когда вспыхнула русская революция. Хэпгуд стала автором одного из первых отчётов о казни семьи Романовых. Она бежала при помощи американского консула и вернулась в США. Поскольку Патриарх Тихон был под домашним арестом, второй выпуск не был опубликован в 1922 году (по христианской Ассоциации молодых людей), но он содержит одобрение Тихона от 3 ноября 1921 года. За эти одиннадцать лет работы, Хэпгуд получила 500 долларов гонорара. Книга получила благоприятные отзывы от рецензентов Православной и англиканской церквей; несколько изданий были опубликованы также другими православными конфессиями, в том числе сирийской Православной, — после её смерти.

Хэпгуд продолжала восхищаться Православной церковной музыкой и оказывала помощь православным хорам в США, включая выступления в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке . Она также собрала истории русской церковной музыки, но рукопись не была опубликована и, в дальнейшем, была потеряна.

Несмотря на увещания графа Толстого, что она должна выйти замуж, Хэпгуд так и не вступила в брак.

Смерть и наследие 
Изабель Хэпгуд умерла в Нью-Йорке 26 июня 1928 года; её останки доставили и похоронили в семейном заговоре в Вустере, Массачусетс.

Её документы находятся в собрании рукописей Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Собственные произведения 
 «Эпические песни России» (1886) (новая редакция с предисловием профессора J.W.Macktail, 1915))
 «Граф Толстой и общественная цензура», 1887
 «Известные женщины: Софья Ковалевская», в журнале The Century Magazine (1895).
 «Русские Прогулки» (1895)
 «Обзор русской литературы» (1902)
 «Мало России и Санкт-Петербургского сказок» (Дата неизвестна)
 «Смерть и похороны Святого Рафаэля», Нью-Йорк Трибьюн, 8 Марта, 1915

Перевод 
 Childhood, Boyhood, Youth (1888), and Sevastopol (1888) by Leo Tolstoy
 The Kreutzer Sonata (1890) by Leo Tolstoy
 On Labor and Luxury, On the Significance of Science and Art, Article on the Census in Moscow, Thoughts Evoked by the Census of Moscow and What to Do? by Leo Tolstoy
 Dead Souls, Old-Fashioned Farmers, St. John's Eve, Taras Bulba, The Cloak, The Portrait, and The Tale of How Ivan Ivanovitch Quarrelled with Ivan Nikiforovitch by Nikolai Gogol
 Les Misérables (1887), Notre Dame de Paris (1888), and Toilers of the Sea (1888) by Victor Hugo
 Recollections and Letters (1892) by Ernest Renan
 The Revolution of France Under the Third Republic (1897) by Pierre de Coubertin
 Foma Gordyeef (1901) and Orloff and His Wife (1901) by Maksim Gorky
 The Brothers Karamazov (1905) by Fyodor Dostoevsky
 The Seagull (1905) by Anton Chekhov
 The Gospel in Brief (2008, new edition 2010) by Leo Tolstoy
 Service Book of the Holy Orthodox-Catholic (Greco-Russian) Church (1906) (republished 1922)
 The Village (1923) by Ivan Bunin
 Cuore (Heart): An Italian Schoolboy's Journal by Edmondo De Amicis
 The Diary of a Superfluous Man and Other Stories, A Reckless Character, and Other Stories and A Nobleman's Nest by Ivan Turgenev

Список литературы

Cсылки 
 

 Orthodoxwiki: Исабель Хэпгуд
 Изабель Хэпгуд - прот. Алексей молодых (краткая биография)
 Языковой мост в Православие: в память Изабелла Флоренс Хэпгуд - Марина Ледковская. Лекция на двенадцатой ежегодной Русской Православной музыкантов конференции, 7-11 октября 1998 года, Вашингтон, округ Колумбия (в формате PDF).
 Русский Паломник, номер 26 от 2 июля 1917 года, стр 315-316

Родившиеся в 1851 году
Умершие в 1928 году
Переводчики США
Писательницы США
Англиканские святые
Переводчики Виктора Гюго